Nid de guêpes peut faire référence à:
 Nid de guêpes, film français de  Florent Emilio-Siri
 Nid de guêpes:
 Vespa velutina#Le nid